Gaujac kan syfta på:
 Gaujac, Gard
 Gaujac, Gers
 Gaujac, Lot-et-Garonne